Степное (, ранее — Жданово) — село в Шортандинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Дамсинского сельского округа. Код КАТО — 116835600.

География 
Село расположено на берегу реки Дамса, в центральной части района, на расстоянии примерно 2 километра (по прямой) к югу от административного центра района — посёлка Шортанды, в 3 километрах к западу от административного центра сельского округа — села Дамса.

Абсолютная высота — 352 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -3,6°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,8°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,0С. Среднегодовое количество осадков составляет около 425 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: посёлок Научный — на востоке, Шортанды — на севере, село Раевка — на западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 1250 человек (из них русские — 64%).

В 1999 году население села составляло 1216 человек (579 мужчин и 637 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживал 1231 человек (609 мужчин и 622 женщины).

Образование 
В селе имеются средняя русско-казахская школа и дошкольный центр.

Улицы 

 ул. Асар
 ул. Береке
 ул. Жасыл
 ул. Желтоксан
 ул. Жибек жолы
 ул. Жулдыз
 ул. Наурыз
 ул. Сарыарка
 ул. Ынтымак
 ул. Юрия Гагарина

Примечания 

Населённые пункты Шортандинского района